Elbert County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Elbert County (Colorado)
Elbert County (Georgia)